Nettesheim heißt
 ein Ortsteil von Rommerskirchen in Nordrhein-Westfalen, siehe Nettesheim

Nettesheim ist der Familienname folgender Personen:

 Josefine Nettesheim (1895–1988), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Konstanze Nettesheim (1900–1965), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Martin Nettesheim (* 1964), deutscher Jurist